Klasztor – budynek lub zespół budynków, w którym mieszkają wspólnoty religijne zakonników albo zakonnic

Miejscowości w Polsce
 Klasztor – kolonia w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica
 Klasztor – kolonia w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Rytwiany
 Klasztor – część wsi Pniewite
 Klasztor – część miasta Kalwaria Zebrzydowska